Châtenois, commune française du Jura ;
 Châtenois, commune française de la Haute-Saône ;
 Châtenois, commune française du Bas-Rhin ;
 voir aussi : Hôtel de ville de Châtenois ;
 Châtenois, commune française des Vosges ;
 Châtenois-les-Forges, commune française du Territoire de Belfort.

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France